Mount Ellery kan syfta på följande platser:

Antarktis
 Mount Ellery, Antarktis, berg i Östantarktis

Australien 

 Mount Ellery (berg i Australien), Victoria, East Gippsland, 

Robotskapade Australienförgreningar